Leduc, apellido de origen francés, puede hacer referencia o estar vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponimia 
 Leduc (Alberta), ciudad canadiense.

Miscelánea 
 Biblioteca Pública Leduc, institución con este fin de la ciudad de Leduc, Alberta, Canadá.